Ле-Шан-Жеро́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ланвалле. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22035.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 40 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река Ранс.

История 
Основана в 1934 году путём разделения коммуны Эвран.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 043 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 656 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 485 были экономически активными, 171 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 485 активных работали 443 человека (242 мужчины и 201 женщина), безработных было 42 (15 мужчин и 27 женщин). Среди 171 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Известные уроженцы 
 Франсуа Пино (род. 1936) — французский предприниматель, коллекционер и меценат.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор